Wappler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wappler (1927–2002), deutscher Politiker (SED), Abgeordneter der Volkskammer, Gewerkschafter
 Anton Wappler (1823–1887), katholischer Kirchenhistoriker
 Erich Wappler (1926–1974), deutscher Politiker Parteifunktionär (SED)
 Georg Wappler (1853–1934), deutscher Politiker
 Ingolf Wappler (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Mamadee Wappler, siehe Mamadee (* 1979), deutsche Reggae-Sängerin und Songwriterin
 Max Wappler (1860–1932), deutscher Heimatforscher
 Mike Wappler (* 1955), deutscher Hochstapler
 Nathalie Wappler (* 1968), schweizerisch-deutsche Journalistin und Direktorin SRF

Siehe auch: